In nome dell'amore – singolo di Paolo Meneguzzi
In nome dell'amore (Deadline at dawn) – film del 1946 con Susan Hayward
In nome dell'amore - Volume 1 – album del 2015 di Alex Britti